Ясевичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ясевичи — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Ясевичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.

См. также 
 Ясевич